Regiunea Tula () este o regiune administrativă (oblastie) din Districtul Federal Rusia Centrală al Rusiei. Regiunea este amplasată la vest de regiunea industrială Moscova. Principalele ramuri industriale a regiunii sunt industria exploatării cărbunilor, industria alimentară și industria constructoare de mașini.

Localități

Legături externe

Regiunile Rusiei